ČFK Nitra (celým názvem: Čermáňsky futbalový klub Nitra) je slovenský fotbalový klub sídlící ve městě Nitra. Založen byl v roce 1945 pod názvem Dynamo Čermáň. Klubové barvy jsou červená a bílá. V roce 2017 došlo ke zrušení mužského oddílu.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu ČFK Nitra.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1945 – Dynamo Čermáň
 1970 – TJ Strojár Nitra (Telovýchovná jednota Strojár Nitra)
 2003 – ČFK Nitra (Čermáňsky futbalový klub Nitra)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1987–1993: Divize – sk. Západ
 1993–1994: 4. liga 
 1994–2002: 3. liga – sk. Západ
 2010–2011: 3. liga 
 2011–2017: 4. liga  – sk. Jihovýchod

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Známí hráči 
  Ľubomír Bernáth
  Ivan Hodúr
  Miroslav Stoch

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky  
 Profil klubu na futbalnet.sk 

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1945
Sport v Nitře